Фехтер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Фехтер, Петер (1944—1962) — немецкий каменщик, одна из первых жертв Берлинской стены.
 Фехтер, Ханс (1885—1955) — немецкий адмирал.
 Фехтер, Иоганн Якоб (1717—1797) — швейцарский инженер, архитектор, землемер.